Sławno ist der Name von neun Orten in Polen:

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Sławno (Kiszkowo)
 Sławno (Lubasz)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Sławno (Cekcyn)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Sławno (Strzelce Krajeńskie) (ehemals Schönfeld, Kreis Friedeberg (Neumark)/Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Łódź;
 Sławno (Powiat Opoczyński)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Sławno (Wolanów)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Sławno (Dąbrowa Białostocka)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Sławno (Grzmiąca) (ehemals Schofhütten, Kreis Neustettin/Pommern)
 Sławno (ehemals Schlawe, Kreis Schlawe/Pommern)

Schlawe ist der Familienname folgender Personen:
 Bogislaw von Schlawe, Fürst von Schlawe-Stolp in Hinterpommern
 Dobroslawa von Schlawe († nach 1200), pommersche Adlige aus der Linie der Ratiboriden